Dodici apostoli di Gesù
Dodici apostoli d'Irlanda
Dodici Apostoli – catena montuosa sudafricana
Dodici Apostoli – faraglioni in Australia